Anna May Wong (1905–1961) – amerykańska aktorka chińskiego pochodzenia
 Bradley Darryl Wong (ur. 1960) – amerykański aktor
 Wong Choong Hann (ur. 1977) – malezyjski badmintonista pochodzenia chińskiego
 Faye Wong (ur. 1969) – chińska piosenkarka i aktorka
 Wong Fei Hung (1847–1924) – chiński mistrz kung-fu, nauczyciel, medyk, rewolucjonista
 James Wong (ur. 1959) – amerykański producent telewizyjny, scenarzysta i reżyser filmowy azjatyckiego pochodzenia
 Wong Kam Po (ur. 1973) – hongkoński kolarz
 Wong Kar-Wai – hongkoński reżyser, scenarzysta i producent
 Wong Mew Choo (ur. 1983) – malezyjska badmintonistka
 Penny Wong (ur. 1968) – australijska polityk
 Russell Wong (ur. 1963) – amerykański aktor i fotograf
 Victor Wong (1906–1972) – amerykański aktor
 Victor Wong (1927–2001) – amerykański aktor

Postacie fikcyjne 
 Ada Wong

Zobacz też 
 Wong Tai Sin